

Persone 
 Chris Seitz – calciatore statunitense
 Elisabeth Seitz – ginnasta tedesca
 Frederick Seitz - fisico statunitense
 George Brackett Seitz – regista statunitense
 Karl Seitz – politico e insegnante austriaco
 Ludovico Seitz – pittore italiano 
 Michael Seitz – wrestler statunitense

Altro 
 4978 Seitz – asteroide della fascia principale
 Cella di Wigner-Seitz – in cristallografia, un tipo di cella primitiva